— средневековый вариант сёги, играемый на доске 12x12, с 21 видом фигур.

Фигуры в тю сёги имеют такую же, как и в классических сёги, форму клиновидных пятиугольников, на которых надписаны их названия, состоящие из двух иероглифов.

Типичная партия в тю сёги длится 100—500 ходов.

История 
Тю сёги известны с начала XIV века, когда они являлись средним из трёх основных вариантов сёги, наряду с дай сёги (15x15)  и сё сёги (9x9); отсюда и произошло их название. Считается, что их предшественником являются , и что именно от них произошли  (а от тех, в свою очередь, — современные сёги). Игра с таким названием упоминается и в дневниках XII века, но невозможно сказать, идёт ли в этом случае речь о той же самой игре.

До сих пор тю сёги являются самым известным и широко играемым из вариантов сёги на больших досках. Вплоть до начала XX века тю сёги были широко распространены в Киото, однако в последнее время их популярность сильно упала. В последнее время в тю сёги играют в Великобритании и Германии; главным изданием по тю сёги на английском языке считается «Middle Shogi Manual» Джорджа Ходжеса.

Большим любителем тю сёги был 15-й пожизненный мэйдзин сёги, Ясухару Ояма.

Правила 
Тю сёги — игра для двух игроков. В отличие от классических сёги, в тю сёги нет сбросов, и съеденные фигуры в игру не возвращаются. Однако, как и в классических сёги, большинство фигур может переворачиваться.

Как и во всех других традиционных вариантах сёги, доска в тю сёги одноцветная, а армии противников не имеют отличий, и только короли различаются одной чёрточкой.

Цель игры 
Цель игры — съесть вражеского короля; однако если противнику удалось создать кронпринца, то для победы надо съесть и кронпринца.

Кроме того, победить можно, съев все фигуры противника кроме его короля (или кронпринца, если таковой имеется), если на доске у съевшего есть неперевёрнутое золото (на практике, до применения этого правила дело доходит крайне редко).

Фигуры 

В начале игры у каждого из игроков имеется по 46 фигур 21 типа:

 1  и 1 ,
 1  и 1 ,
 1  и 1 ,
 2  и 2 ,
 2 , 2  и 2  генерала,
 2  и 2 ,
 2  и 2 ,
 2  и 2 ,
 2  и 2  ходока,
 12  и 2 .

Эти русские названия не всегда являются прямым переводом с японского: для фигур, у которых есть полные шахматные аналоги, они взяты из шахматной терминологии, а названия всех фигур, которые есть и в классических сёги, совпадают с их названиями в классических сёги.

Перевороты 
Фигуры в тю сёги могут переворачиваться при любом ходе в зону переворота (лагерь противника, то есть 4 дальние горизонтали), внутри этой зоны или из зоны. При перевороте фигура теряет свои старые свойства и приобретает новые, согласно названию на её обратной стороне, которая с этого момента становится лицевой. Однажды перевернувшись, фигура уже не может перевернуться вторично до конца игры. Переворот не обязателен, но имеются следующие ограничения:

 Если при вхождении в зону фигура не перевернулась, то следующим ходом она может перевернуться, лишь если совершает взятие. Однако после этого она может перевернуться на любом ходе (если он связан с зоной переворота).
 Если пешка, при достижении зоны переворота, не перевернулась, то она не сможет перевернуться, пока не достигнет последней горизонтали (и тогда она обязана перевернуться).
 Стрелка или пешка, ходящая на последнюю горизонталь, обязана перевернуться.
 Японская ассоциация тю сёги использует правила переворота, по которым при вхождении в зону без взятия переворот обязателен, а при ходе внутри зоны переворот возможен только при взятии. Стрелка, которая достигает последней горизонтали без переворота, при этом становится «неподвижной фигурой». Исторические цумэ тю сёги свидетельствуют, что эти правила существуют в Японии с давних времён.

Перевёрнутые фигуры рисуются красным цветом. В отличие от классических сёги, цвет для различения перевёрнутых фигур в тю сёги (и всех более крупных вариантов сёги) существенен, ведь 9 типов фигур (слон, ладья, лошадь, дракон, вертикальный и горизонтальный ходоки, ферзь, лев и пьяный слон) есть как в начальной позиции, так и в множестве фигур, которые могут получиться в результате переворота. И хотя, например, чёрный и красный дракон ходят одинаково, первый имеет возможность перевернуться, а второй — нет, поэтому их различение необходимо.

Ходы фигур 
Сиреневым фоном отмечены фигуры, появляющиеся лишь в результате переворота. Указаны: русское название фигуры, её полное (и сокращённое) японское название, транскрипция, английская нотация и результат переворота.

Три следующие фигуры имеют особые правила хода («ход льва»), позволяющие делать два взятия за один ход или одно взятие без движения (на поле «!»). В частности, лев ходит, как король, который может сделать 2 хода подряд.

Лев против льва 
 Лев не может съесть несоседнего (т.е. стоящего на клетке «☆») защищённого льва, за исключением случая, когда это будет его второе взятие (этим ходом) после взятия любой фигуры кроме пешки или посредника.
 Если игрок ест льва не-львом, то его сопернику нельзя следующим ходом есть его льва ничем, кроме другого льва (такое возможно, если он успел создать второго льва, перевернув единорога). При этом предыдущее правило остаётся в силе.

Повторения позиции 
В тю сёги запрещён ход, создающий позицию, которая ранее уже возникала в данной партии. При этом совпадением позиций считается полное совпадение положения фигур на доске и очерёдности хода. В частности, из этого правила следует запрет на «вечный шах».

Варианты тю сёги

Хэйсэй тю сёги 
Играется на более свободной от фигур доске. 40% фигур помещены в резерв, и один раз за игру вместо хода одна из резервных фигур может быть сброшена на поле рядом с дружественной фигурой. Фигуры противника захватываются как в обычных тю сёги, то есть в резерв не берутся.

Фигуры, помещённые в резерв — это стрелки, медные и серебряные генералы, вертикальные и горизонтальные ходоки, контрстрелки, единорог и феникс. Как и в обычных сёги, фигура не может быть сброшена туда, где для неё нет ходов (стрелку можно сбросить в самый дальний ряд только сразу же перевернув её). При сбросе в зону переворота фигура может быть перевернута немедленно либо в любом из последующих ходов в соответствии с правилами тю сёги.

Варианты со сбросом фигур 
На некоторых серверах имеется возможность сыграть в тю сёги со сбросом фигур. Возможно, правила сброса позаимствованы из обычных сёги. Сброс фигур сильно затягивает и без того долгую игру.

Цумэ тю сёги 
Задачи цумэ тю сёги аналогичны цумэ-сёги, только участвующие в них фигуры — это фигуры из набора тю сёги, с правилами хода и переворота из тю сёги, без сбросов.

Одна из длиннейших известных цумэ тю сёги имеет решение в 3257 ходов, и называется  (см. справа). Название её обусловлено тем, что матуемый король в течение всего решения движется лишь по вертикали (крайней правой).

Ссылки 
 Игровая комната тю сёги на sdin.jp
 Японская ассоциация тю сёги
 Немецкая ассоциация тю сёги (2004—2008)
 Блог тю сёги
 Теория, история, задачи
 Цумэ тю сёги
 Shogi Café — программа для игры в тю сёги

Примечания 

Варианты сёги